Unaí kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Unaí (ort), Minas Gerais, 
 Unaí (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar